W sezonie 1886-87 odbyła się 16. edycja Pucharu Anglii. Do turnieju przystąpiło 124 drużyny, jednak 4 z nich wycofały się z rozgrywek.

Pierwsza runda

Powtórki

Druga runda

Powtórki

Trzecia runda

Powtórki

2. powtórka

3. powtórka

Czwarta runda

Piąta runda

Powtórka

Szósta runda

Półfinały

Finał 
Mecz finałowy odbył się w sobotę 2 kwietnia 1886 roku na stadionie Kennington Oval w Londynie.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

1886 w sporcie
1886 w Wielkiej Brytanii
1887 w sporcie
1887 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej